Предложеният календар е за  година (други годишни календари).

Бележки 

Календари